Dokumenta bezeichnet:
 eine Lautschrift für die rheinischen Mundarten, siehe Rheinische Dokumenta

Siehe auch:
 documenta, eine Reihe von Ausstellungen für zeitgenössische Kunst